Out of Time est une expression anglaise signifiant « hors du temps » ou « à court de temps ».

Cinéma 
 , film de Michael Thomas Dunn sorti en 1998 ;
 Out of Time, film de Carl Franklin sorti en 2003 ;
 , court métrage de Blake Ritson sorti en 2004.

Télévision 
 , téléfilm américain de Robert Butler diffusé en 1988 ;
 , série télévisée canadienne diffusée entre 2012 et 2013 ;
 , titre original d' En dehors du temps,  de la  de .

Musique

Album 

 Out of Time, album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1988 ;
 Out of Time, chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 Out of Time, chanson des Stone Temple Pilots présente sur l'album  sorti le  ;
 Out of Time (2022), chanson de The Weeknd.

Voir aussi